Peggy Carter
 Agentka Carter (film krótkometrażowy)
 Agentka Carter (serial telewizyjny)
 Agentka Carter (sezon 1)
 Agentka Carter (sezon 2)